Feijó é um apelido de família da onomástica galego-portuguesa cuja origem encontra-se numa variante arcaica da palavra feijão e era atribuído a pessoas ligadas ao cultivo desta planta.

Na Wikipédia pode referir-se a:

 António Feijó, poeta e diplomata português;
 Diogo Antônio Feijó - sacerdote católico e regente do Império do Brasil;
 Feijó (Almada) - freguesia no concelho de Almada, Portugal;
 Feijó (Acre) - município brasileiro no estado do Acre;
 Regente Feijó (São Paulo) - um município brasileiro no estado de São Paulo.

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua portuguesa
Desambiguações de topônimos
Sobrenomes da língua castelhana